Лим Пен Джик (; 26 октября 1893, Пуё (уезд), Чхунчхон-Намдо, Корея — 21 сентября 1976, Нью-Йорк, США) — южнокорейский государственный деятель, министр иностранных дел Республики Корея (1949—1951).

Биография 

Окончил университет Огайо. В 1919 г. стал секретарем Ли Сын Мана как лидера антиколониального Движения 1 марта. Занимался косметическим бизнесом.

В 1945 г. был наблюдателем в процессе создания ООН. Представлял корейские интересы в США в качестве секретаря Корейской ассоциации.

1949—1951 гг. — министр иностранных дел Южной Кореи. Стоял у истоков Корейской войны.
1951—1960 гг. — постоянный представитель Южной Кореи в ООН.

В 1966 г. был назначен Генеральным консулом, получил почетную степень доктора юридических наук Центрального университета. После возвращения на родину стал почетным президентом Международной исследовательской группы. В 1974 г. являлся председателем Антикоммунистической федерации Кореи.

Источники 

https://web.archive.org/web/20140519075054/http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Contents?contents_id=E0047458

Министры иностранных дел Республики Корея
Постоянные представители Республики Корея при ООН